El Castellano puede hacer referencia a los siguientes diarios:
 El Castellano, publicado en Madrid entre los años 1836 y 1846.
 El Castellano, publicado en Burgos entre los años 1900 y 1940.
 El Castellano, publicado en Toledo entre los años 1904 y 1935.